33 может означать:
 33 — натуральное число.
 «33» — фильм Патрисии Ригген совместного производства Чили и Колумбии.

Хронология 
 33 год до н. э.
 33 год

См. также 
 XXXIII век до н. э. 
 XXXIII век